Osoby o tym nazwisku:
 Jeannot Welter – luksemburski bokser
 Kurt Welter – niemiecki as myśliwski
 Michel Welter – luksemburski polityk
 Mieczysław Welter – polski rzeźbiarz
 Wilhelm Welter – niemiecki wojskowy, zbrodniarz wojenny